Амстердамский договор был заключён  года между Россией, Францией и Пруссией в условиях, когда исход Северной войны оказался предрешён. Стороны достигли соглашения по всем вопросам. Франция, в частности, соглашалась признать условия будущего русско-шведского мирного договора и отказывалась от своего союза с Швецией.

Со стороны России договор подписал Петр Шафиров.

Международные договоры Русского царства
Международные договоры Франции
Международные договоры Пруссии
Международные договоры XVIII века
Северная война
История Амстердама
1717 год
Договоры по алфавиту
События 15 августа